Виржини Готро (; 29 января 1859 — 25 июля 1915) — французская красавица американского происхождения, дама полусвета, звезда прекрасной эпохи, модель знаменитых художников.

Биография 
Родилась 29 января 1859 года в Новом Орлеане, США. Происходила из креольской семьи, дочь плантатора итальянского происхождения, убитого во время гражданской войны в сражении при Шайло (1862). В 1867 вместе с матерью, по происхождению француженкой, приехала в Париж, обе быстро поднялись по социальной лестнице. Виржини вышла замуж за парижского банкира Пьера Готро, вела бурную любовную жизнь.

Была моделью знаменитого портрета Джона Сарджента. Картина вызвала скандал в обществе, из-за которого красавица была вынуждена временно расстаться со светской жизнью, а художник — переехать в Великобританию и затем в США. Впоследствии мадам Готро позировала Антонио де ла Гандара и предпочитала этот свой портрет.

Биография Виржини Готро и её отношения с Джоном Сарджентом стали сюжетом нескольких романов. Книга Деборы Дэвис легла в основу балета Кристофера Уилдона «Без бретельки» (Королевский балет, ). Партию главной героини исполнила балерина Наталья Осипова.

Умерла 25 июля 1915 года в Каннах, Франция. Похоронена в семейном склепе в Сен-Мало, Бретань.

Примечания

Ссылки 
 Биография, фотографии на сайте Find a Grave

Натурщицы
Иммигрировавшие во Францию из США
Похороненные в Сен-Мало